Алекса́ндр Никола́евич Ткаче́нко:
 Ткаченко, Александр Николаевич (род. 1939) — советский и украинский политический деятель.
 Ткаченко, Александр Николаевич (род. 1947) — советский футболист.
 Ткаченко, Александр Николаевич (род. 1955) — советский боксёр.